Hormocladium är ett släkte av svampar. Hormocladium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Hormocladium